Aisepos steht in der griechischen Mythologie für:
 Aisepos (Flussgott), ein Flussgott
 Aisepos (Sohn des Bukolion), Sohn des Bukolion und der Abarbaree

Aisepos steht in der Geographie für:
 Aisepos (Fluss), ein Fluss in Mysien, der heutige Gönen Çayı in der Nordwesttürkei

Siehe auch:
 Aiseposbrücke